Außer Kontrolle steht für:

 Außer Kontrolle (1996), ein Action-Thriller, Originaltitel Chain Reaction
 Außer Kontrolle (2004), deutsches Fernsehdrama
 Außer Kontrolle (2006), ein französisches Filmdrama
 Außer Kontrolle (Drama), ein Theaterstück von Ray Cooney
 Außer Kontrolle (Fernsehserie), eine Fernsehsendung im DSF
 Eagle Eye – Außer Kontrolle, ein Thriller aus dem Jahr 2008
 Tatort: Außer Kontrolle, deutscher TV-Krimi (2003)
 Unstoppable – Außer Kontrolle, ein Thriller aus dem Jahr 2010
 Außer Kontrolle – Leben unter Zwang, US-TV-Dokumentation über Angst- oder Zwangsstörungstherapien 
 Stralsund: Außer Kontrolle, deutsche TV-Episode (2011)

 AK Ausserkontrolle, eine deutsche Rapcrew